Женская национальная сборная Сингапура по софтболу — представляет Сингапур на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация бейсбола и софтбола Сингапура ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии по софтболу

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Сингапура по софтболу

Ссылки 
  (Ассоциация бейсбола и софтбола Сингапура, официальный сайт)
 
 
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 

Сингапур
Софтбол в Сингапуре
Софтбол женская